Nawangan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Nawangan, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kecamatan Nawangan, distrikt, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar